Příjmení Stach nosí více osobností:

 Dalibor Stach (* 1971) – český režisér, spisovatel, malíř, scenárista a fotograf
 Daniel Stach (* 1988) – český televizní novinář a moderátor
 Helena Stachová (* 1931) – česká překladatelka
 Jiří Stach (překladatel) (* 1930) – český překladatel z němčiny
 Jiří Stach (* 1944) – český fotograf
 Marie Stachová (1907–1989) – česká fotografka
 Matouš (Matthäus) Stach (1711–1787) – moravský bratrský misionář v Grónsku
 Petr Stach (1949–2015) – český kulturista
 Petr Stach (herec) (* 1974) – český herec
 Rostislav Stach (* 1960) – český fotograf
 Václav Stach (1754–1831) – český básník a překladatel
 Václav Stach (architekt) (1899–?) – český architekt a malíř

další význam
 Stach (planetka) – planetka pojmenovaná po Danielu Stachovi

Související články 
 Stachy – obec v okrese Prachatice
 Stachanovské hnutí
 Stachové z Hrádku – český šlechtický rod